Bodong bezeichnet:

Bodongpa, eine Unterschule der Sakya-Schule des tibetischen Buddhismus, siehe Bodong-Tradition
eine Region in Tibet, siehe Bodong (Tsang)